

Codici 
 AMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amata (Australia)
 amt – codice ISO 639-3 della lingua amto
 AMT – farmaco stupefacente

Geografia 
 Amt – comunità amministrativa in vari paesi:
 Amt – Suddivisione amministrativa della Danimarca
 Amt – Suddivisione amministrativa interna ai circondari della Germania tedeschi
 Amt – Suddivisione amministrativa (Ambachten) dei Paesi Bassi 
 Amt – denominazione delle contee della Norvegia fino al 1918

Geologia 
 AMT – Argilliti di Mattogno – nel comune di Valmozzola, in provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Trasporti

Canada
 Agence métropolitaine de transport – trasporto pubblico di Montréal (Canada)

Italia
 Azienda Municipale Trasporti – trasporto pubblico di Catania
 Azienda Mobilità e Trasporti – trasporto pubblico di Genova
 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino – vecchio nome dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale di Torino
 Agenzia per la Mobilità Territoriale – agenzia di proprietà pubblica che si occupa di mobilità a Trieste, oltre che principale azionista della Trieste Trasporti
 Azienda Mobilità e Trasporti – vecchio nome della società di trasporto pubblico di Verona

Altri progetti